Compain peut désigner :
 Frédéric Compain, un réalisateur français
 Thierry Compain, un réalisateur français
 Louis Compain, un acteur et chanteur français
 Louise Compain, une féministe et femme de lettres française.

Voir aussi 
 Compains, une commune française du Puy-de-Dôme